Ион Николаевич Руссу (16 июля 1941) — молдавский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Молдовы на Украине (1994—1998). Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Молдовы (1999—2001). Народный депутат СССР (1989—1991).

Биография 
Родился 16 июля 1941 года в селе Новые Фалешты (Бельцовский район). В 1969 году окончил Херсонский сельскохозяйственный институт. Окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины.

С 1969 г. — работал агрономом колхоза им. Ленина. С 1969 г. — председатель колхоза им. Жданова (Тирасполь). В 1973—1976 гг.- председатель колхоза им. Ленина (с. Чобручи, Слободзея). С 1976 г. — председатель Слободзейского Совета колхозов. В 1979—1984 гг. — первый секретарь Суворовского райкома Компартии Молдавии. В 1984—1990 гг. — первый секретарь Слободзейского райкома Компартии Молдавии. Народный депутат СССР от Слободзейского национально-территориального избирательного округа № 280 Молдавская ССР. В 1990—1991 гг. — заведующий отделом ЦК Компартии Молдовы. В 1991 году — председатель комиссии Правительства Республики Молдова по проблемам Приднестровья. В 1994—1998 гг. — чрезвычайный и полномочный посол Молдовы на Украине. С 21 декабря 1999 года по 19 апреля 2001 — министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Директор проекта Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD).

Автор трудов 
 Партийные организации и научно-технический прогресс на селе / И. Н. Руссу, 61,[2] с. 20 см, М. Политиздат 1988

См. также 
 Посольство Молдавии на Украине

Примечания

Ссылки 
 Последние депутаты последнего Верховного Совета СССР по алфавиту
 Ион РУССУ — Биография — БД «Лабиринт»

Выпускники Херсонского государственного аграрного университета
Дипломаты Молдавии
Министры Молдавии
Председатели колхозов
Послы Молдавии на Украине
Народные депутаты СССР от округов Молдавской ССР
Первые секретари Слободзейского райкома КП Молдавии
Первые секретари Суворовского райкома КП Молдавии
Делегаты XXVII съезда КПСС